Manoel Augusto Costa Rezende (Belém, 2 de novembro de 1949 — Belém, 8 de dezembro de 2012) foi um político brasileiro. Ele foi vice-prefeito de Belém no mandato de Sahid Xerfan, de abril a agosto de 1983, tendo voltado à vice-prefeitura em 1988, novamente com Sahid Xerfan, assumiu a prefeitura quando o então prefeito renunciou para disputar o governo. Rezende ficou no cargo de prefeito até 1 de janeiro de 1993 e entre suas principais realizações está a implantação da Guarda Municipal de Belém, em 1991. 

Tentou se reeleger para o cargo nas eleições de 1996 pelo Partido Progressista Reformador (PPR) e 2000, concorrendo pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Ficou no cargo de prefeito até 1 de janeiro de 1993, quando passou o cargo para Hélio Gueiros. Morreu em 8 de dezembro de 2012 após complicações de uma cirurgia feita recentemente.

Homenagens 
Em 2015, enta em vigor a lei 9.107/2015, que altera o nome do Mercado Municipal Complexo do Jurunas, para Mercado Municipal Prefeito Augusto Rezende.

Em 2021, a Câmara Municipal de Belém aprova o projeto de lei 017/2021 que altera a lei 9.107/2015 que altera o nome do Mercado Municipal Complexo do Jurunas, para Mercado Municipal Felix Carlos Lopes dos Santos, e muda o nome da Rua Municipalidade para Rua Augusto Rezende. O então prefeito Edmilson Rodrigues, no entanto, vetou o projeto, que alegou que a mudança nominativa dessas ruas apaga parte da memória da cidade.

Prefeitos de Belém (Pará)
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Naturais de Belém (Pará)
Vice-prefeitos do Pará